Kerkhof van Wez-Velvain (Velvain)
 Kerkhof van Wez-Velvain (Wez)